Voor het toernooi bij de vrouwen, zie Beker van België 2013-14 (vrouwenvoetbal). 

Het seizoen 2013-14 van de Beker van België in het voetbal begon op 28 juli 2013 en eindigde met de finale op 22 maart 2014.

Verloop 
De 1/8 finales werden net als de kwalificatierondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales werden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd. De finale werd in één wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

Laatste 16 
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8 finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Wedstrijden 
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

In de Belgische provincies werden provinciale bekertoernooien georganiseerd door de Provinciale Comités. Aan deze toernooien namen clubs uit de provinciale reeksen deel. Afhankelijk van de organisatie in de provincie werden de clubs die het verst raakten in deze bekertoernooien geselecteerd voor de echte nationale Beker van België. Deze clubs werden dan vaak nog aangevuld met de best gerangschikte clubs uit de Eerste Provinciale.

1ste tot en met 5e ronde

1/16 finales

1/8 finales

Kwartfinales

Heen

Terug

Halve Finales

Heen

Terug

Finale 
Zulte Waregem verzamelde in een gesloten eerste helft de beste kansen. Al na twee minuten werd Idrissa Sylla in het strafschopgebied aangespeeld. De flankaanvaller trapte in de draai tegen de buitenkant van de paal. Gouden Schoen Thorgan Hazard toonde zich na een kwartier voor de eerste keer. Hij brak door op de rechterflank; zijn scherpe voorzet werd door doelman Barry Boubacar Copa geneutraliseerd. Meteen daarna kreeg Lokeren een eerste mogelijkheid, maar Nill De Pauw kon zijn kopbal niet kadreren. Enkele minuten later versierde Zulte Waregem de grootste kans van de eerste helft. Georgios Galitsios leed balverlies op het middenveld, waarna Zulte Waregem snel kon omschakelen. Mbaye Leye werd vrijgespeeld door Sven Kums, maar de Senegalees plaatste het leer tegen de paal.

Net na de rust verlengde Jens Naessens een diepe bal in doel, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Zo'n tien minuten later kende Lokeren meer geluk. Alexander Scholz rukte mee op bij een hoekschop en kopte de bal na een luchtduel met Naessens in de kruising: 1-0. Na 66 minuten voerde trainer Francky Dury een gedwongen en een tactische wissel door. Raphaël Cacérès verving de geblesseerde Leye en Ibrahima Conté kwam in het veld voor Mamoutou N'Diaye. Zulte Waregem ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Lokeren bleef het gevaarlijkst. Na 72 minuten stak Sergio Dutra het hele veld over. De Braziliaan liep zich vast, maar met wat geluk belandde de bal bij ploegmaat Hamdi Harbaoui, wiens schot in hoekschop geduwd werd door doelman Sébastien Bruzzese. Met nog tien minuten op de klok grepen beide coaches in. Peter Maes liet Onur Kaya invallen, Dury koos met Theo Bongonda voor een extra aanvaller. In de 86e minuut was Zulte Waregem dicht bij de gelijkmaker. Na een hoekschop viel het leer voor de voeten van Sylla, die hard uithaalde, maar zijn schot werd geblokt door een Lokers been. Nadien probeerde hij nog een strafschop te versieren, maar scheidsrechter Luc Wouters ging er niet op in. In de slotminuten mochten Jore Trompet en Gregory Mertens nog invallen voor Lokeren, dat standhield en zo voor de tweede keer in drie jaar de beker in ontvangst mocht nemen.

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2013/14